Laujar de Andarax kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Laujar de Andarax (ort i Spanien), Andalusien, Provincia de Almería, 
 Láujar de Andarax (kommun i Spanien), Andalusien, Provincia de Almería, 

Robotskapade Spanienförgreningar